«Люди Икс: Начало. Росомаха» () — художественный фильм, супергеройский боевик режиссёра Гэвина Худа, снятый по комиксам Marvel Comics о супергерое-мутанте Росомахе c Хью Джекманом в главной роли. Первый из спин-оффов к фильмам о Людях Икс Премьера состоялась 19 апреля 2009 года (в России 29 апреля).

Сюжет 
1845 год, Канада, Северо-Западные территории. Маленький мальчик Джеймс Хоулетт открывает в себе необычайные способности. После убийства своего отца, совершённого в состоянии аффекта, он вместе со своим сводным братом Виктором Кридом, также наделённым сверхъестественными способностями, сбегает из дома.

В дальнейшем Джеймс и Виктор, уже взрослые, проходят через огонь множества войн XIX—XX веков, всегда находясь рядом и прикрывая друг друга. Но однажды, в 1973 году, военная операция во Вьетнаме заканчивается убийством офицера, и братьев приговаривают к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение, но, благодаря повышенной скорости регенерации тканей, оба выживают.

Однажды заключённых навещает американский полковник Уильям Страйкер и предлагает примкнуть к его команде. Он собирает группу одарённых мутантов (среди которых Крис Брэдли, Агент Зеро, Фред Дьюкс, Джон Рэйт и Уэйд Уилсон), разыскивающих таинственные обломки метеорита в Нигерии. Братья, которым нечего терять, соглашаются. Операции следуют одна за другой. Насилие, с которым приходится добывать необходимые обломки, противоречит убеждениям Джеймса, и он уходит.

Проходит 6 лет. Таинственным образом начинают погибать члены «Команды-Икс». Страйкер обращается к Джеймсу за помощью, но тому больше не хочется никого убивать. Спустя несколько дней погибает возлюбленная Джеймса, Кайла. Джеймс находит Виктора, вступает с ним в схватку, но проигрывает. Страйкер предлагает Джеймсу оружие, которое поможет отомстить за гибель любимой. Но на самом деле Страйкер преследует другие цели: он хочет создать «Оружие Икс» (от римской цифры X). Сплав, полученный из обломков метеорита, который искали члены команды Страйкера, называемый адамантием, был введён в скелет Джеймса, сделав того неуязвимым. Услышав, что ему хотят стереть память, Джеймс сбегает из лаборатории. Страйкер приказывает убить его.

Джеймс прячется у семьи пожилых фермеров, которые дарят ему мотоцикл. Агент Зеро, посланный за Джеймсом, убивает фермеров из снайперской винтовки. После погони Зеро гибнет во взорвавшемся вертолёте.

Логан, как теперь именует себя Джеймс, начинает поиски Виктора. От Фреда Дьюкса он узнаёт, что его брат и Страйкер работают вместе и перевозят мутантов в некое место, называемое «Островом», для проведения экспериментов. Логан ищет возможность попасть туда. Он узнает, что один из мутантов — Реми Лебо — смог сбежать оттуда. Логан силой убеждает Лебо отвезти его на этот остров.

Попав на Остров, Логан узнает, что его возлюбленная — тоже мутант, чей особый дар — внушение через прикосновения. Выясняется, что она не погибла — её смерть была лишь инсценировкой, для того, чтобы Логан согласился на инъекцию адамантия. Логан и Виктор вступают в схватку вновь, но на сей раз Логан сильнее. По просьбе Кайлы Логан освобождает её сестру, а также всех заключенных мутантов. Все вместе они направляются к выходу. Путь им преграждает изменённый Уэйд Уилсон, детище полковника Страйкера, вобравшее в себя силы 11 мутантов и называемое «Оружием-XI». Логан принимает бой, который продолжается уже на вершине градирни. На помощь Логану приходит его брат, Виктор. Вместе они побеждают Уэйда, но вражда между ними не прекращается.

Полковник Страйкер предпринимает попытку стереть Логану память с помощью адамантиевой пули, выстрелив ему в голову. Логан теряет сознание. Затем Страйкер подходит к лежащей неподалёку раненой Кайле, прицеливается, но она успевает дотронуться до него и применить свои способности — решив стать ещё тупее, Кайла отправляет полковника, куда глаза глядят: «иди, пока не сотрешь ноги в кровь».

Освобожденные мутанты направляются к выходу из комплекса. Ведомые Скоттом Саммерсом, они находят выход, где их встречает профессор Чарльз Ксавьер — основатель школы для одаренных подростков.

Логан приходит в сознание и обнаруживает, что ничего не помнит. Вскоре он уходит с Острова.

В финальной сцене измотанный Страйкер идёт по дороге. Сзади подъезжает машина, его останавливают, чтобы допросить о причине смерти генерала Мансона. В сцене после титров Логан сидит в японском баре и пьёт. Девушка-бармен спрашивает у него по-японски, почему он пьёт (Пьёшь, чтобы что-то забыть?), на что Логан отвечает по-английски, что пьёт не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы вспомнить. Альтернативная сцена после титров: среди развалин электростанции расчленённый Уэйд приходит в себя.

В ролях

Создание

Разработка 
Дэвид Бениофф, большой фанат комиксов, ждал этого проекта почти три года, прежде чем он был нанят, чтобы написать сценарий в октябре 2004 года. В процессе подготовки сценария он перечитал комикс Барри Виндзор-Смита «Weapon X» и комикс Криса Клэрмонта и Фрэнка Миллера 1982 года, ограниченную серию о Росомахе (его любимый сюжет). Кроме того, Бениофф для вдохновления прочитал ещё одну ограниченную серию «Origin», рассказывающую о жизни Росомахи до проекта Оружие X. Хью Джекман тоже работал над сценарием, в основном над своим персонажем, он хотел сделать его характер немного другим. Скип Вудс, который написал сценарий для «Хитмэна», позже был нанят, чтобы пересмотреть и переписать сценарий Бениоффа. Сценарий Бениоффа был предназначен для «тёмной и немного более жестокой» истории и в системе рейтингов был записан в категорию R, хотя он был возложен на продюсеров и режиссёра. Джекман же был против рейтинга R. В итоге фильм занесли в категорию PG-13.

Идея показать Дэдпула в кино появилась ещё в 2003 году у Райана Рейнольдса и Дэвида С. Гойера во время их сотрудничества на съёмках фильма «Блэйд 3: Троица» компании New Line Cinema. Однако проект развалился, и Дэдпула, которого сыграл Рейнольдс, решили показать в этом фильме как одного из главных героев. Дэвид Бениофф описал его как «шутливого наёмника». Персонаж Тейлора Китча, Гамбит, был описан наподобие Пиро (актёр Аарон Стэнфорд), который появился в оригинальной трилогии. Отношения Логана и вышеупомянутого Пиро были схожи с отношениями Логана и Гамбита. В обоих случаях персонажи друг друга недолюбливают. Дэвид Эйер также способствовал написанию сценария. Бениофф закончил свою работу над фильмом в октябре 2006 года, а Джекман некоторое время не участвовал в создании фильма, поскольку снимался в драме 2007 года «Австралия». До забастовки гильдии сценаристов США (2007—2008) были наняты Джеймс Вандербилт и Скотт Сильвер для переписывания сценария.

Гэвин Худ был объявлен в качестве режиссёра проекта в июле 2007 года для выхода на экраны в 2008. Брайан Сингер (снявший «Люди Икс» и «Люди Икс 2») и Бретт Ратнер (снявший «Люди Икс: Последняя битва») были заинтересованы возвращением во франшизу, а Александр Ажа и Лен Уайзман также хотели работать. Режиссёрское кресло было предложено даже Заку Снайдеру, но тот отклонил предложение из-за работы над боевиком «Хранители».

Хью Джекман замечал некоторую параллель между Логаном и главным героем предыдущего фильма Гэвина Худа «Цоци» (2005). Худ хотел сделать Логана другим, чтобы фильм не был похож на его предыдущие картины.

В октябре 20th Century Fox объявила, что выход фильма состоится 1 мая 2009 года.

Съёмки 
Предварительные съёмки фильма проходили в австралийской студии 20th Century Fox в Сиднее в конце 2007 года. Основные съёмки начались 18 января 2008 в Новой Зеландии. Некоторые части фильма снимали в Данидине. Во время съёмок в Куинстауне возникли проблемы с хранением взрывчатых материалов на местном катке.

Пробы 
Роль юного Росомахи изначально была отведена Коди Смиту-Макфи с декабря 2007 года, но он выбрал съёмки в фильме «Дорога». Мишель Монаган отказалась от главной женской роли из-за неких конфликтов, несмотря на то, что она проявляла энтузиазм в работе с Хью Джекманом. Доминик Монаган поначалу должен был играть Барнелла Бохаска, однако исполнил роль Болта.

Эпизодические роли 
Фильм включает в себя многочисленные роли камео молодых персонажей из предыдущих фильмов о Людях Икс, в том числе и Джейсона Страйкера (сын Уильяма Страйкера из фильма «Люди Икс 2», которого он держит в криогенных подвесках). Существовало камео для молодой Ороро Монро, которое можно увидеть в трейлере, но оно не вошло в фильм . Омоложённый специальными визуальными эффектами Патрик Стюарт появился перед титрами в роли Чарльза Ксавьера, который ещё не ездит в инвалидной коляске.

Ашер Кедди сыграла доктора Кэрол Фрост. Знаменитый игрок в покер Дэниел Негреану имел камео в фильме. Один из создателей Людей Икс Стэн Ли сказал, что он будет играть камео, но в итоге не появился в фильме.

Сиквел 

В 2013 году состоялся выход нового фильма про Росомаху. События в нём происходят после 3-й части из оригинальной трилогии о Людях Икс.

Видеоигра

Примечания 

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 2009 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы о Росомахе
Фильмы о Дэдпуле
Фильмы-приквелы
Фильмы — спин-оффы
Фильмы США 2009 года
Фильмы, спродюсированные Ральфом Уинтером
Фильмы, спродюсированные Лорен Шулер Доннер